Коробков, Павел:
 Коробков, Павел Валерьевич (род. 1990) — российский баскетболист и тренер.
 Коробков, Павел Терентьевич (1909—1978) — советский лётчик-истребитель в войсках республиканской Испании, Герой Советского Союза.